Il singolare del New South Wales Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

John Fitzgerald era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Aaron Krickstein ha battuto in finale 6–4, 6–2  Andrej Čerkasov.

Teste di serie

  Henri Leconte (primo turno)
  Andrej Česnokov (primo turno)
  Aaron Krickstein (campione)
  Jonas Svensson (primo turno)

 Darren Cahill (primo turno) 
 Christo van Rensburg (quarti di finale) 
 Wally Masur (quarti di finale) 
 Magnus Gustafsson (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

New South Wales Open 1989